Amerikai Egyesült Államok
 Everson (Pennsylvania)
 Everson (Washington)